Romane Dieu (ur. 19 grudnia 2000 w Albertville) – francuska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. W 2017 zdobyła indywidualne złoty medal podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Erzurum, a w zawodach mieszanych wywalczyła srebrny medal. W związku z faktem, iż we francuskiej reprezentacji na tę imprezę znalazło się tylko trzech chłopców, Dieu wystąpiła też w konkursie drużynowym chłopców, umożliwiając tym samym start francuskiego zespołu w tej rywalizacji. W 2018 na mistrzostwach świata juniorów w Kandersteg zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym. Uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2016).

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Albertville
Urodzeni w 2000